Lastovka oder Laštovka ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Lastovka (1944–2016), deutscher Kommunalpolitiker (OB von Stralsund) (CDU)
 Josef Laštovka (* 1982), tschechischer Fußballspieler
 Karel Laštovka (1876–1941), tschechischer Jurist
 Marek Lašťovka (* 1968), tschechischer Archivar
 Vojtěch Laštovka (1924–2011), tschechischer Historiker